Two Men and a Girl (film, 1911)
 Two Men and a Girl (film, 1912)
 Two Men and a Girl (film, 1913)